Муравкин — русская фамилия.

Известные носители 
 Муравкин, Вакх Назарович (1830—1901) — русский купец, потомственный почётный гражданин города Владимир.
 Муравкин, Герберт Ильич (1905—1937) — научный сотрудник в области электротехники, эсперантист.